Гвадзабия — грузинская фамилия.

 Известные носители
 Гвадзабия, Давид — заместитель председателя Верховного совета АР Абхазия (с марта 2014)
 Гвадзабия, Иосиф Берукович — председатель исполнительного комитета Совета депутатов трудящихся Цхакаевского района Грузинской ССР. Герой Социалистического Труда (1948).
 Гвадзабия, Феофан Дзакуевич — звеньевой колхоза «Октомбери» Потийского района Грузинской ССР. Герой Социалистического Труда (1948).